

Religion 
 Un dieu, ou une divinité, est un être supranaturel dont l'existence est supposée dans de nombreuses religions.
 Dieu (avec majuscule) est l'entité divine unique de certaines religions monothéistes notamment les trois grandes religions abrahamiques.
 Parmi ces religions monothéistes, le christianisme reconnaît un Dieu unique en trois personnes. Parmi ces trois hypostases l'une est appelée « Dieu le père » et une autre, plus rarement, « Dieu le Fils ».
 Pour l'islam, le Dieu créateur est unique, le Dieu d'Abraham, Moise, et de Jésus. Il est souvent désigné, même en français, sous son nom en langue arabe : « Allah ».
 Dans le judaïsme, le « nom propre » de Dieu est formalisé par le tétragramme YHWH qui ne connait pas de vocalisation et ne doit pas être prononcé. Ce tétragramme est parfois transcrit dans les traductions par « Yahvé », « Yahweh » ou « Jéhovah ».

Philosophie 
 Dieu est, pour Michel Henry, la vie phénoménologique absolue qui donne en permanence chaque ego à lui-même et qui se révèle à nous dans la souffrance comme dans la jouissance de soi.

Musique 
Le dieu est un mode dans la musique vietnamienne.
Dieu est le titre d'un album du musicien de reggae ivoirien Alpha Blondy

Littérature 

 Dieu est un poème de Victor Hugo.
 Dieu ? est un livre d'Albert Jacquard.
 Dieu est une entité cosmique des Marvel Comics.
 Dieu est un poème de Lamartine.

Télévision 
 Dieu est une série télévisée créée par Jean-François Porry et diffusée sur IDF1 en 2008/2009.

Patronyme 

 Camille Dieu (1946) est une femme politique belge.
 Charles-Prosper Dieu est un général du second empire qui a été mortellement blessé à la bataille de Solférino en 1859 ; d’où :
 la rue Dieu dans le  arrondissement de Paris.
 Jean de Dieu est un saint espagnol canonisé en 1690.
 Jean Dieu, un orfèvre breton
 Jean Dieu de Saint-Jean (1654 - 1695) est un peintre français.
 Michel Félix Dieu (1848-1878) est un chanteur d'opéra
 Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769 - 1851) est un militaire et homme politique français, duc de Dalmatie, Maréchal d'Empire.
 Nade Dieu est une actrice belge.
 Romane Dieu est une sauteuse à ski française
 Victor Henri Dieu (-1859), général mort pour la France

 Hoàng Diệu est un gouverneur vietnamien